Halbachhammer steht für:
 Halbachhammer (Fulerum), Hammerwerk in Essen, Nordrhein-Westfalen, ursprünglich in Siegen-Weidenau
 Halbachhammer (Müngsten), Hammerwerk in Müngsten, Wuppertal/Solingen/Remscheid, Nordrhein-Westfalen
 Halbach-Hämmer, Hammerwerk in Hattingen, Nordrhein-Westfalen